La saison 2013-2014 du championnat de Pologne de football de deuxième division est la  de l'histoire de la compétition et la  l'appellation « I liga ». Ce championnat oppose dix-huit clubs polonais en une série de trente-quatre rencontres, disputées selon le système aller-retour où les différentes équipes se confrontent une fois par phase, et où les deux premiers gagnent le droit d'accéder à la première division l'année suivante. Cette édition débute le  et se termine le .

Le GKS Bełchatów est le seul club relégué de première division, le Polonia Varsovie ( d'Ekstraklasa en 2012-2013) ayant été relégué en cinquième division pour des raisons financières. Le Wisła Płock, le Puszcza Niepołomice, le ROW Rybnik et le Chojniczanka Chojnice sont ceux qui accèdent à la division cette saison, en provenance du niveau inférieur.

À la fin de la saison, le GKS Bełchatów et le Górnik Łęczna, aux deux premières places durant quasiment tout ce championnat, gagnent leur place parmi l'élite.

À l'inverse, le Stomil Olsztyn, le Puszcza Niepołomice, le ROW Rybnik et l'Okocimski KS Brzesko finissent dans la zone de relégation. Cependant, profitant de la non-qualification par la fédération du Kolejarz Stróże () pour la saison 2014-2015, le Stomil Olsztyn,  cette saison, évite in-extremis la relégation.

Les dix-huit clubs participants 

Légende :

Autour du championnat

Règle sur les jeunes joueurs 
Comme lors de la saison 2012-2013, chaque équipe du championnat est tenue d'aligner au moins un joueur polonais (ou formé en Pologne) de moins de 21 ans sur la pelouse.

Moments forts de la saison

Compétition

Classement

Classement général 

Règles de classement : 1. points ; 2. points particuliers ; 3. différence de buts particulière ; 4. buts inscrits particuliers ; 5. différence de buts ; 6. buts inscrits.
Source :  90minut.pl
Départage(s) : 
| valign=top align=left width=50% |

|}

Équipe en tête journée par journée 

Note : La frise ne prend pas en compte les matches joués en retard.

Tableau des rencontres 

|-bgcolor=white
|colspan=30 align=left style="border-left-style:hidden; border-right-style:hidden; border-bottom-style:hidden" |

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs 
21 buts
   (Dolcan Ząbki)
15 buts
   (GKS Bełchatów)
13 buts
  Grzegorz Piesio (Dolcan Ząbki)
12 buts
   (Arka Gdynia)
Source : 90minut.pl

Affluences moyennes

Aspects financiers

Sponsors

Couverture médiatique 
Le championnat est retransmis par Orange sport, qui a renouvelé en mai 2013 son accord avec la fédération jusqu'en 2015.

Notes et références 
 Notes :

 Références :

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Pologne de football D2 
 Championnat de Pologne de football 2013-2014
 Coupe de Pologne de football 2013-2014

Lien externe 
  Le championnat sur 90minut.pl

Championnat de Pologne de football de deuxième division
Championnat Pologne football 2013-2014 D2
Championnat Pologne football 2013-2014 D2
Pologne M2